, masque en Émilie-Romagne
 , périodique hebdomadaire en dialecte romanesco fondé en 1848
 Rugantino, comédie musicale créée en 1962
 Rugantino, film de Pasquale Festa Campanile sorti en 1963